Velika nagrada Italije 1963 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1963. Odvijala se je 8. septembra 1963.

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 86
| 2:24:19,6
| 3
| 9
|-
! 2
| 10
|  Richie Ginther
| BRM
| 86
| + 1:35,0
| 4
| 6
|-
! 3
| 18
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 85
| +1 krog
| 8
| 4
|-
! 4
| 32
|  Innes Ireland
| BRP-BRM
| 84
| Motor
| 10
| 3
|-
! 5
| 22
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 84
| +2 kroga
| 7
| 2
|-
! 6
| 20
|  Tony Maggs
| Cooper-Climax
| 84
| +2 kroga
| 13
| 1
|-
! 7
| 58
|  Jo Bonnier
| Cooper-Climax
| 84
| +2 kroga
| 11
|  
|-
! 8
| 30
|  Jim Hall
| Lotus-BRM
| 84
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 9
| 66
|  Maurice Trintignant
| BRM
| 83
| +3 krogi
| 20
|  
|-
! 10
| 40
|  Mike Hailwood
| Lola-Climax
| 82
| +4 krogi
| 18
|  
|-
! 11
| 16
|  Phil Hill
| ATS
| 79
| +7 krogov
| 14
|  
|-
! 12
| 48
|  Bob Anderson
| Lola-Climax
| 79
| +7 krogov
| 19
|  
|-
! 13
| 6
|  Mike Spence
| Lotus-Climax
| 73
| Pritisk olja
| 9
|  
|-
! 14
| 24
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 64
| Gorivo
| 5
|  
|-
! 15
| 14
|  Giancarlo Baghetti
| ATS
| 63
| +23 krogov
| 25
|  
|-
! 16
| 12
|  Graham Hill
| BRM
| 59
| Sklopka
| 2
|  
|-
! Ods
| 54
|  Jo Siffert
| Lotus-BRM
| 40
| Pritisk olja
| 16
|  
|-
! Ods
| 2
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 37
| Menjalnik
| 6
|  
|-
! Ods
| 42
|  Masten Gregory
| Lotus-BRM
| 26
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 4
|  John Surtees
| Ferrari
| 16
| Motor
| 1
|  
|-
! DNQ
| 50
|  Ian Raby
| Gilby-BRM
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 34
|  Tony Settember
| Scirocco-BRM
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 28
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 62
|  Ernesto Brambilla
| Cooper-Maserati
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 46
|  Andre Pilette
| Lotus-Climax
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 44
|  Roberto Lippi
| De Tomaso-Ferrari
|  
|  
|  
|  
|-
! WD
| 26
|  Gerhard Mitter
| Porsche
|
|
|
|
|-
! WD
| 36
|  Ian Burgess
| Scirocco-BRM
|
|
|
|
|-
! WD
| 52
|  Günther Seiffert
| Lotus-BRM
|
|
|
|
|-
! WD
| 56
|  Carlo Abate
| Porsche
|
|
|
|
|-
! WD
| 60
|  Gaetano Starrabba
| Lotus-Maserati
|
|
|
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1963
1963